Frankenstein le Maudit (Curse of Frankenstein) est un livre-jeu qui est le second et dernier volume de la série des livres-jeux Épouvante ! de la collection Un livre dont VOUS êtes le héros, écrits par J.H. Brennan.

Le livre permet au joueur d'incarner Victor Frankenstein ou le Monstre de Frankenstein.

Synopsis 
Le monstre créé par Frankenstein s'est échappé de son manoir et s'est embarqué sur un navire parti pour le Pôle Nord. Le savant décide de l'y poursuivre pour le mettre définitivement hors d'état de nuire.

Liens externes 
 Planète LDVELH
 

Adaptation de Frankenstein
Titre de livre-jeu
Épouvante !